Milchbusch werden genannt:

  Löwenzahn (Taraxacum) 
 Sideroxylon inerme aus den Sapotaceae, Vorkommen: Cap-Lorbeerwald
 Euphorbia tirucalli, ein in den Tropen vorkommendes Wolfsmilchgewächs.